

Персоналії 
 Берт Олмстед — канадський хокеїст, грав на позиції крайнього нападника, хокейний тренер.
 Фредерік Лоу Олмстед — американський архітектор, ландшафтний дизайнер і журналіст.

Інше 
 Олмстед (округ, Міннесота) — округ (графство) у штаті Міннесота, США.